Behringen (Horselberg-Hainich), een plaats in de Duitse deelstaat Thüringen
 Behringen (Stadtilm), een plaats in de Duitse deelstaat Thüringen